Plaats in Indonesië
 Adikarto (Adimulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Adikarto (Muntilan), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java